«Batará estriado» puede referirse a:

 Dysithamnus stictothorax, ave

 Myrmorchilus strigilatus, ave